Ален Прост, Ален Марі́я Паска́ль Прост (фр. Alain Marie Pascal Prost; (*24 лютого 1955 Сен-Шамон (Saint-Chamond), Франція) — французький автогонщик.
 Прост (команда Формули-1), Прост, повна назва Прост Гран Прі (фр. Prost Grand Prix) — французька гоночна команда Формули-1, що існувала з 1997 по 2001 рік.